Му́рманская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах.

Казахстан 
 Мурманская улица (каз.) — улица в Алма-Ате.

Киргизия 
 Мурманская улица — улица в Бишкеке.

Россия 
 Мурманская улица — улица в Архангельске.
 Мурманская улица — улица в Великих Луках.
 Мурманская улица — улица в Волгограде.
 Мурманская улица — улица в Елизове.
 Мурманская улица — улица в Иркутске.
 Мурманская улица — улица в Кинешме.
 Мурманская улица — улица в Красноярске.
 Мурманская улица — бывшая улица в Ленинграде в 1940—1970-х годах, вошла в застройку проспекта Маршала Блюхера.
 Мурманская улица — улица в Липецке (Матырский).
 Мурманская улица — улица в Мурманске.
 Мурманская улица — улица в Нарьян-Маре.
 Мурманская улица — улица в Нижнем Тагиле.
 Мурманская улица — улица в Новокузнецке.
 Мурманская улица — улица в Новосибирске.
 Мурманская улица — улица в Оленегорске.
 Мурманская улица — улица в Петрозаводске.
 Мурманская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Мурманская улица — улица в Саратове.
 Мурманская улица — улица в Тюмени.
 Мурманская улица (d) — улица в Уфе.
 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Мурманские улицы в Сызрани.
 Мурманская улица - улица в Медвежьегорске

Украина 
 Мурманская улица — улица в Запорожье.
 Мурманская улица (укр.) — улица в Киеве.
 Мурманская улица — улица в Кропивницком.
 Мурманская улица — улица в Луганске.
 Мурманская улица — улица в Харькове.

Чехия 
 Мурманская улица (чеш.) — улица в Праге.

См. также 
 Мурманский переулок
 Мурманский проезд